Antonio Musa puede hacer referencia a:

 Antonio Musa, botánico y médico del emperador romano Augusto.
 Antonio Musa Brassavola, físico, médico y botánico italiano;
 Antonio Musa Azar, exjefe de Inteligencia de la Policía argentina condenado por delitos de lesa humanidad.